Talitsa (stad), een stad in Rusland 
 Talitsa (rivier), een rivier bij deze stad